Феррик () — английская фамилия. Известные носители:

 Феррик, Билли — американский композитор.
 Феррик, Мелисса (род. 1970) — американская певица.
 Феррик, Том (1915—1996) — американский бейсболист и тренер.